Чемпионат Венгрии по футболу 2008/2009 проходил с 25 июля 2008 года по 30 мая 2009 года. Победу в чемпионате в 4-й раз в своей истории одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Шопрон» и «Татабанья», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Кечкемет» и «Халадаш».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2008/2009
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2008 году
Спорт в Венгрии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009